«Медвинське повстання» — документальний фільм про події Медвинського антибільшовицького повстання 1919—1922 років на Київщині.

Створення 
У серпні 2019 року освітня ініціатива «Медвин. Повстання» разом з телерадіостудією «Богуслав» завершили створений ними документальний фільм «Медвинське повстання», режисерами якого стали Наталія і Віктор Горянські з Богуслава, авторкою сценарію — Марина Гогуля. Фільм знімався коштом його авторів із квітня по червень 2019 року у Медвині, Богуславі, Києві та історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили». У стрічці зокрема знялися кобзар Тарас Силенко, співробітниця заповідника «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька.

Спеціально для фільму Тарас Силенко записав народну пісню «Чорна рілля ізорана». У стрічці використовуються також композиції Kozak System «Подай зброю», Dakh Daughters «Ой летіла пава», «Пісні української революції» Тараса Компаніченка і Хореї Козацької та голосіння, записане Марією Пилипчак від Ганни Мовчан з Поділля.

Прем'єра 
Одразу ж по завершенні роботи над фільмом 19 серпня 2019 року його презентували на День села у Медвині, а 23 серпня 2019 року — у Богуславі.

Примітки

Джерела 
 У Богуславі відбулася прем'єра фільму «Медвинське повстання» 
 У Медвині відзначили соту річницю з початку Медвинського повстання

Посилання 
  

Документальні фільми України 2019